A Republikanska futbołna grupa (1960/1961) było 37. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii